El término Ōi u Oi puede referirse a:

 El río Ōi de la Prefectura de Shizuoka, en Japón.
 Un crucero ligero de la Armada Imperial japonesa, el Ōi, bautizado en honor al río.
 Ōi (Fukui), población japonesa.
 Ōi (Kanagaobjccvivib civicvivwa), población japonesa.
 Ōi (Saitama), población japonesa.
 Ōi (shōgi), uno de los siete títulos en el shōgi profesional japonés.
 O-I, un proyecto japonés de tanque super-pesado.
 El Oi!, un subgénero musical del punk.
 Oi, una empresa de telecomunicaciones brasileña.